Фиссас () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Фиссас, Павлос (1979—2013) — греческий музыкант, выступавший под псевдонимом Killah P, гражданский активист антифашистского толка.
 Фиссас, Панайотис (род. 1973) — греческий футболист, чемпион Европы (2004).